Lobata (district), een district in Sao Tomé en Principe.
 Lobata (orde), een orde van ribkwallen.